Korsø kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Korsø (Øsby Sogn) – et areal i Øsby Sogn, Haderslev Kommune
 Korsø (Hjardemål Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hjardemål Sogn, Thisted Kommune
 Korsø (Simested Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Simested Sogn, Vesthimmerlands Kommune